

Селиште () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Селиште () — село в Габровській області. Входить до складу общини Севлієво.
 Селиште () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.